Gordon Laing (coureur) - Australisch motorcoureur
 Gordon Laing (musicus) - Brits fagotspeler
 Alexander Gordon Laing (1794-1826) - Brits ontdekkingsreiziger